Deber je lahko :

 ozka in globoka vdolbina v zemeljskem površju v obliki črke V. Nastala je z globinsko erozijo reke, pobočje pa je že preoblikovala denudacija.

 Deber, naselje na avstrijskem Koroškem oz. na dvojezičnem južnem Koroškem:

 Deber, pri Logi vasi, nem. Deber, tržna občina Vrba

Glej tudi 

 Debar, naselje v Severni Makedoniji

Sklici